Alena Procházková (ur. 9 sierpnia 1984 w Bańskiej Bystrzycy) – słowacka biegaczka narciarska, złota medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Alena Procházková pojawiła się 15 grudnia 2001 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ramsau, gdzie zajęła 41. miejsce w biegu łączonym na 10 km. W 2002 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie jej najlepszym wynikiem było 47. miejsce w sprincie techniką dowolną. Najlepszy wynik w tej kategorii wiekowej osiągnęła podczas mistrzostw świata juniorów w Stryn w 2004 roku, gdzie zajęła 13. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym. W kategorii młodzieżowców najlepiej prezentowała się w 2007 roku na mistrzostwach świata młodzieżowców w Tarvisio, gdzie zdobyła złoty medal w sprincie stylem klasycznym, a w biegu łączonym na 15 km i biegu na 10 km stylem dowolnym była czwarta.

W Pucharze Świata zadebiutowała 11 grudnia 2004 roku w Tesero, gdzie zajęła 58. miejsce w biegu łączonym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła jednak dopiero 22 stycznia 2006 roku w Oberstdorfie, zajmując 27. miejsce w sprincie klasykiem. W klasyfikacji generalnej sezonu 2005/2006 zajęła ostatecznie 98. miejsce. Pierwszy raz na podium stanęła 1 grudnia 2007 roku w Ruce, gdzie była trzecia w sprincie techniką klasyczną. Najlepiej prezentowała się jednak w sezonie 2008/2009, który ukończyła na osiemnastej pozycji. Wtedy też odniosła swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo – 16 stycznia 2009 zwyciężyła w sprincie klasykiem w Vancouver.

Pierwszą dużą seniorską imprezą w jej karierze były mistrzostwa świata w Val di Fiemme w 2003 r. Zajęła tam 49. miejsce w biegu na 10 km klasykiem oraz 62. miejsce w biegu łączonym na 10 km. Najlepiej wypadła jednak podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011 roku, gdzie była szósta w sprincie techniką dowolną. Startowała także na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku, gdzie zajęła między innymi 23. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver sprint klasykiem zakończyła na osiemnastej pozycji.

Procházková startowała także zimowej uniwersjadzie zdobywając srebrne medale w biegu na 5 km stylem dowolnym i biegu łączonym na 10 km podczas uniwersjady w Turynie w 2007 roku oraz cztery złote medale na uniwersjadzie w Erzurum w 2011 roku: w sprincie stylem dowolnym, biegu łączonym na 10 km, biegu na 15 km stylem dowolnym oraz mieszanym sprincie drużynowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Słowaccy biegacze narciarscy
Słowaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Bańskiej Bystrzycy
Urodzeni w 1984
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011